Baska (India)
 Baška (Kroatië)
 Baška (Slowakije)
 Baška (okres Frýdek-Místek) in Tsjechië